Непал:

 Непал — государство в Гималаях в Южной Азии.
 Непал, Мадхав Кумар (род. 1953) — премьер-министр Непала.

См. также